Belle Meadows ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Belle Meadows (Utah), im Salt Lake County
 Belle Meadows (Bristol), Stadtteil von Bristol, Virginia